

Osoby 
 Anna Ōmiya – japońska curlerka

Miejscowości i ich części w Japonii 
 Ōmiya-ku – jedna z dziesięciu dzielnic miasta Saitama w prefekturze Saitama
 Ōmiya – dawne miasto w okręgu Kitaadachi w prefekturze Saitama, w 2001 roku wcielone do nowo utworzonego miasta Saitama, obecnie na jego terenie znajdują się dzielnice Kita-ku, Minuma-ku, Nishi-ku i Ōmiya-ku
 Ōmiya – dawna nazwa miasta Chichibu w prefekturze Saitama

Stacje kolejowe 
 Ōmiya – stacja kolejowa w mieście Saitama, obsługiwana przez East Japan Railway Company
 Ōmiya – stacja kolejowa w mieście Kioto

Inne 
 Omiya Ardija – japoński klub piłkarski w mieście Saitama

Zobacz też 
 Hitachiōmiya